Жван — річка в Україні
Жван — село, Вінницька область, Мурованокуриловецький район